Etap (zeilschip)
 Etap (hotel)